Кингстаун ():

 Кингстаун — столица государства Сент-Винсент и Гренадины.
 Кингстаун — название города Дун-Лэаре с 1821 по 1921 год, Ирландия.
 Норт-Кингстаун — город в штате Род-Айленд, США.
 Саут-Кингстаун — город в штате Род-Айленд, США.

См. также 

 Кингстон ()